Bartheletiaceae är en familj av svampar. Bartheletiaceae ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Bartheletiaceae